Kyjov est un toponyme qui peut désigner :

Kyjov, une ville du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Kyjov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Kyjov, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina.

Kyjov, une commune du district de Stará Ľubovňa, dans la région de Prešov.

Homonymie de localités en  Tchéquie